M4, М-4, М+4 может означать:

 M 4 — шаровое скопление в созвездии Скорпиона.
 М4 — метрическая резьба с внешним диаметром (на болте) 4 мм и шагом 0,7 мм.
 М-4 — форма приходного ордера.
 М-4 — семейство советских программируемых цифровых вычислительных машин 1950—1960-х гг. (разработчик — ИНЭУМ).
 М-4 (Испано-200) — советский авиационный мотор, копия .
  — американский самолёт, четырёхместный моноплан производства компании Maule Air (1963—1983).
 M4 — марка автомобиля, спортивная модификация 4-й серии BMW.
 M4 — малоформатный дальномерный фотоаппарат немецкой компании Leica Camera (1967—1984).
 М4 — денежный агрегат в Великобритании.
 m4 — компьютерная программа, макропроцессор.
 M4 — мини-альбом группы Faunts.

Автомобильные дороги
 M4 «Дон» — российская автомобильная дорога федерального значения.
 М4 — автомагистраль Минск — Могилёв (Белоруссия).
 M4 — запланированная к постройке автомагистраль в Венгрии, от Будапешта до границы с Румынией.
  — автомагистраль Лондон — Южный Уэльс (Великобритания).
  — строящаяся автомагистраль в провинции Пенджаб (Пакистан).
 М-04 — автомобильная дорога Знаменка — Днепропетровск — Донецк — Луганск — Изварино (Украина).

Вооружение
 М4 — советская зенитная пулемётная установка, созданная на основе пулемётов Максим.
 M4 — американский автомат, созданный на основе M16.
 M4 — американская самоходная артиллерийская установка класса самоходных миномётов, созданная в период Второй мировой войны.
 M4 — французская твердотопливная трёхступенчатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок.
 M4 — четырёхроторная военно-морская модификация шифровальной машины «Энигма».
  — американская 37-мм автоматическая пушка (1942).
  — американский артиллерийский тягач (1942).
 M4 «Шерман» — американский средний танк периода Второй мировой войны.
 M4 Super 90 — итальянское гладкоствольное полуавтоматическое ружьё компании Benelli Armi S.p.A.
 Spectre M4 — итальянский пистолет-пулемёт.
 М-4 — российский самолёт, летающая лодка конструкции Д. П. Григоровича.
 М-4 — советская подводная лодка класса «Малютка» времён Великой Отечественной войны.
 М-4 — советский самолёт, реактивный стратегический бомбардировщик (1954—1956).
 M4/FL10 — глубокая модернизация американского среднего танка M4 «Шерман».